Mont-Cenis peut désigner :
 le massif du Mont-Cenis, un massif de montagnes franco-italien, dans les Alpes ;
 le lac du Mont-Cenis, un lac de barrage en France ;
 le col du Mont-Cenis, un col de montagne de France, dans les Alpes, entre la Maurienne et le val de Suse ;
 le col du Petit Mont-Cenis, un col de montagne de France, dans les Alpes, entre le vallon d'Ambin et le lac du Mont-Cenis ;
 le signal du Grand Mont-Cenis, un sommet de France, dans le massif du Mont-Cenis ;
 le signal du Petit Mont-Cenis, un sommet de France, dans le massif du Mont-Cenis ;
 le refuge du Petit Mont-Cenis, un refuge de montagne de France ;
 la zone naturelle Montcenis et vallon de Savine, une aire de protection du biotope en France ;
 le champ de tir du Petit Mont-Cenis, un champ de tir en France ;
 la pyramide du Mont-Cenis, un musée et chapelle en France ;
 la chemin de fer du Mont-Cenis, une ancienne ligne de chemin de fer des Alpes entre Saint-Michel-de-Maurienne en France et Suse en Italie ;
 le tunnel ferroviaire du Mont-Cenis, un tunnel des Alpes entre Modane en France et Bardonnèche en Italie ;
 le train Mont-Cenis, une relation Trans-Europ-Express passant par le tunnel du Mont-Cenis et reliant Lyon à Milan via Chambéry et Turin ;
 la rue du Mont-Cenis, une voie de Paris qui commence en haut de la butte Montmartre et se termine à la porte de Clignancourt ;
 la Campanule du Mont Cenis, une espèce de campanule de l'ouest des Alpes ;
 la Pensée du Mont-Cenis, une espèce de violette.

Voir aussi 
 Montcenis ( en italien), une commune italienne de la ville métropolitaine de Turin dans le Piémont.
 Montcenis, une commune française située dans le département de Saône-et-Loire.
 Lanslebourg-Mont-Cenis, une ancienne commune française située dans le département de la Savoie.
 Val-Cenis, une commune française située dans le département de la Savoie.
 Val Cenis, une station de sports d'hiver en France.